Анкара-Арена () — крытая спортивная арена в столице Турции Анкаре. Открыта в апреле 2010 года. 
Арена вмещает 10,400 зрителей. Строительство было закончено к Чемпионату мира по баскетболу 2010, домашняя арена для клубов ТБА CASA TED Kolejliler и Türk Telekom B.K.

Примечания

Ссылки 
Venue information
FIBA - FIBA ends inspection tour in Turkey for 2010 FIBA World Championship
Construction Cost
Construction Design-Animation

Спортивные сооружения, построенные в 2010 году
Появились в 2010 году в Турции
Баскетбольные арены Турции
Спортивные сооружения Анкары